-{Sony Pictures Animation}- () амерички је анимацијски студио у власништву компаније Сони пикчерс, основан 2002. године, који углавном производи анимиране филмове. Први филм студија је Сезона лова.

Филмографија

Биоскопски телевизијски филмови

Објављени филмови 


Филмске компаније у САД
Sony Pictures Entertainment